Johnny Hansen, kan henvise til flere personer:

 Johnny Terney Hansen – dansk fodboldspiller (f. 1943) med fortid i bl.a. Vejle Boldklub og Bayern München.
 Johnny Anker Hansen – dansk fodboldspiller (f. 1966) med fortid i bl.a. OB og Silkeborg IF.
 Johnny Hansen (fodboldspiller) – dansk fodboldspiller (f. 1964) med fortid i bl.a. Hvidovre IF og Ikast FS
 Johnny Hansen (musiker) dansk sanger og musiker (f. 1965), kendt fra bandet Kandis

Se også 
 Jonni Hansen – dansk DNSB-leder